Пере́ра () — фамилия.

Известные носители:
 Перера, Аугурио (ок. 1822 — ?) — британский коммерсант испанского происхождения, один из изобретателей современного тенниса.
 Перера, Надиика (род. 1983) — шри-ланкийская модель
 Перера, Нанаяккарапатхирадже Мартин (англ.) - шри-ланкийский и индийский политик.
 Перера, Роберто (род. 1952) — американский музыкант уругвайского происхождения.
 Перера, Франк (род. 1984) — французский автогонщик.